Мария Исабель Лопес Родригес (; род. 4 января 1995, Айямонте, провинция Уэльва, Испания) — испанская певица и актриса, победительница конкурса песни «Детское Евровидение — 2004».

В 2015 году вернулась к публичной деятельности после 6-летнего перерыва. Выпустила новый сингл и альбом. В декабре было объявлено, что Мария Исабель вошла в шестёрку кандидатов на то, чтобы представить Испанию на взрослом конкурсе Евровидения 2016 года.

Дискография

Альбомы 
{|class="wikitable"
!rowspan="2"| Год
!rowspan="2"| Примечанпя
!colspan="4"| Позиция
!rowspan="2"| Сертификатыи продажи
|-
!width="25"| ES
!width="25"| FR
!width="25"| DK
!width="25"| NO
|-
|align="center"| 2004
| ¡No me toques las palmas que me conozco!
 Первый студийный альбом
 Выпущен: 2 ноября 2004
 Формат: CD
|align="center"| 1
|align="center"| 73
|align="center"| 13
|align="center"| 5
|
 ES: 5× платиновый (500 000)
|-
|align="center"| 2005
| Número 2
 Второй студийный альбом
 Выпущен: 2 октября 2005
 Формат: CD
|align="center"| 7
|
|
|
|
 ES: 3× платиновый (300 000)
|-
|align="center"| 2006
| Capricornio'''
 Третий студийный альбом
 Выпущен: 21 ноября 2006
 Формат: CD
|align="center"| 11
|
|
|
|
 ES: 1× платиновый (80 000)
|-
|align="center"| 2007
| Ángeles S.A. Четвёртый студийный альбом
 Выпущен: 27 ноября 2007
 Формат: CD
| align="center"| 7
|
|
|
|
 ES: 1× платиновый (100 000)
|-
|align="center"| 2009
| Grandes éxitos y nuevas canciones Исполнитель: Los Lunnis con María Isabel
 Саундтрек к телепередаче Los Lunnis Выпущен: 10 ноября 2009
 Формат: CD
|align="center"| 68
|
|
|
|
|-
|align="center"| 2015
| Yo decido Выпущен: 27 ноября 2015
 Формат: CD, цифровой
|align="center"|
|
|
|
|
|}

 Синглы 

 Фильмография 
 Ángeles S.A. (кинофильм, 2007)
 Los Lunnis'' (телепередача, 2009—2011) — ведущая

См. также 
 Испания на детском конкурсе песни Евровидение
 Детский конкурс песни Евровидение 2004

Примечания

Ссылки 
 Официальный канал Марии Исабель на YouTube
 
 
 
 Официальный канал Марии Исабель на YouTube
 

Родившиеся в провинции Уэльва
Дети-актёры Испании